Lignite heißen folgende Orte:
 Lignite (Yukon), Kanada
 Lignite (Arkansas), USA
 Lignite (North Dakota), USA
 Lignite (Virginia), USA

Siehe auch:
 Lignit (Xylit: Schieferkohle)